Сто шестнáдцатый псалóм — «благодарственный» 116-й псалом из книги Псалтирь (в масоретской нумерации — 117-й). Самый короткий псалом (и вообще — самая короткая глава) в Библии — состоит из двух стихов.

Текст

Толкование

Надписание 
 Греческий текст: «Аллилуйя»
 Церковнославянский текст: «Аллилуйя»

Первый стих 
 Синодальный перевод: «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена».
 Греческий текст: «Восхвалите Господа все рабы, восславьте Его все народы».
 Таргум: «Восславьте Господа все народы, восславьте Его все уммы».
 Еврейский текст: «Восхвалите Господа все гои-рабы, восславьте Его все колена Израильские».

Согласно комментарию протоиерея Григория Разумовского в этом стихе призывают славить Бога язычников и иудеев.

Феодорит Кирский также комментирует, что призывают славить Бога язычников и иудеев.

Профессор Лопухин также комментировал: «Поражённый и умилённый оказанной ему помощью от Господа, (писатель псалма) приглашает и все племена уже языков — чужих народов, принять участие в восхвалении и благодарении Бога».

Второй стих 
 Синодальный перевод: «Ибо велика милость Его к нам и истина Господня [пребывает] вовек. Аллилуия».
 Греческий текст: «Потому что укрепилась милость Его в нас и истина Господня пребывает во век».
 Таргум: «Потому что усилились в нас благо и истина Господни во век, алелуйа».
 Еврейский текст: «За то, что укрепилась в нас милость Его и истина Господа вовек, восхвалите Господа».

Содержание псалма 
Псалом известен по латинскому инципиту «Laudate Dominum» (Laudate Dominum omnes gentes), в церковнославянском переводе — «Хвалите Господа, вси языцы». Псалом призывает все народы хвалить Бога за его милость. Таким образом, псалом является с одной стороны благодарственным, а с другой пророческим. Согласно христианским толкователям, речь в псалме идёт о всеобщем спасении язычников через Иисуса Христа (в этом смысле псалом цитирует уже апостол Павел в своём послании к Римлянам, ). Еврейская традиция, соответственно, считает это пророчество ещё не сбывшимся. В еврейской традиции псалом начинается и оканчивается призывом «Восхвалите Господа!».

Богослужебное использование 
В Православии читают перед пением стихир на «Господи, воззвах».

В иудаизме псалом 116 входит в состав благодарственной молитвы халель.

Псалом 116 в музыке 
В истории западноевропейской музыки псалом неоднократно использовали в качестве текстовой основы многоголосной вокальной композиции (хоровой и ансамблевой, реже — сольной).
На текст Пс.116 писали в эпоху Возрождения Пьер де ла Рю, Ф. Вердело (2 мотета — на 4 голоса и на 9 голосов), Дж. П. да Палестрина, Т. Л. де Виктория, П. де Маншикур (все — мотеты), в эпоху барокко — К. Монтеверди (несколько ансамблевых и сольных версий, в том числе — ария баса из «Вечерни Девы Марии»), М. А. Шарпантье (мотет, H.214 и H.227), И. К. Демантиус, А. Вивальди (часть его Вечерни на Рождество Богородицы). В Новое время текст псалма дважды использовал В. А. Моцарт — внутри Воскресной вечерни C-dur (KV 339) и Торжественной вечерни «De confessore» (KV 321). В обеих вечернях псалом распевает сопрано в характере медленной оперной арии, а хор вступает только в финальной доксологии (Gloria Patri…). Встречаются музыкальные обработки текста и в XX веке, среди них Псалом 116 (117) Арво Пярта (1984, на церковнославянский текст) и «Benedicamus Domino» Кшиштофа Пендерецкого (1992, на латинский текст Пс. 116 с добавлением стиха «Benedicamus Domino»).

Примечания, ссылки

Ссылки 
 Laudate Виктории
 Laudate Вивальди
 Laudate Моцарта (KV 339) (Ч.Бартоли)
  Laudate Моцарта (KV 321) (Н.Арнонкур)

116